Petříkov est un toponyme qui peut désigner :

Petříkov, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Petříkov, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie